Rimsko cesarstvo je bilo vpleteno v več vojn v Iliriku.

 Ilirske vojne (229-168 pr. n. št.)
 Oktavijanova ilirska vojna (35-33 pr. n. št.)